Rosenheinrich ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Rosenheinrich (* 1920), deutscher Fußballtorwart 
 Günther Rosenheinrich (1931–2018), deutsche Bauingenieur und Hochschullehrer